Sandro Abplanalp, né le , est un joueur suisse de hockey sur glace. Son frère cadet, Marc Abplanalp, est également joueur professionnel.

Carrière en club 
Sandro Abplanalp a fait ses débuts en Ligue nationale A en 2002 avec le HC Fribourg-Gottéron. Il a ensuite successivement évolué pour le HC La Chaux-de-Fonds, le HC Viège, les Neuchâtel Young Sprinters, le Lausanne HC et le SC Langenthal en Ligue nationale B.

Lors de sa première saison chez les professionnels, il est bien malgré lui responsable de l'annulation des play-outs (équivalent du tour de relégation) à la suite d'une affaire complexe. En effet, le directeur du HC Fribourg-Gottéron l'a fait revenir d'un prêt après la date limite. Gottéron a donc perdu par forfait le match qu'Abplanalp a disputé contre l'EV Zoug, ce qui aurait dû contraindre le SC Langnau Tigers à disputer les play-outs, mais ces derniers ayant déjà libéré leurs joueurs, la Ligue suisse a décidé de permettre au HC Bâle d'être directement promu et donc d'augmenter pour une année le nombre d'équipes en LNA.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 ||HC Fribourg-Gottéron ||LNA ||9 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2003-2004 ||HC Fribourg-Gottéron ||LNA ||33 ||1 ||2 ||3 ||4 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|rowspan="2"|2004-2005 ||HC La Chaux-de-Fonds ||LNB ||33 ||4 ||7 ||11 ||34 ||4 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|HC Fribourg-Gottéron ||LNA ||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2005-2006 ||HC Viège ||LNB ||8 ||1 ||0 ||1 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|colspan="3"|
|colspan="5"|
|colspan="5"|
|-
|rowspan="2"|2007-2008 ||HC Fribourg-Gottéron ||LNA ||10 ||0 ||0 ||0 ||2 ||6 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|Young Sprinters HC ||LNB ||13 ||7 ||4 ||11 ||26 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|rowspan="2"|2008-2009 ||HC Fribourg-Gottéron ||LNA ||24 ||2 ||1 ||3 ||2 || 4 ||0 ||0 ||0 ||0 
|- 
|Young Sprinters HC ||LNB ||35 ||7 ||5 ||12 ||84 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
||2009-2010 ||Lausanne HC ||LNB ||21 ||5 ||7 ||12 ||41 ||11 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
||2010-2011 ||SC Langenthal ||LNB ||32 ||6 ||8 ||14 ||42 ||6 ||0 ||3 ||3 ||6 
|-
|rowspan="2"|2011-2012 || HC Guin Bulls ||  ||21 ||12 ||12 ||24 ||72 ||4 ||1 ||0 ||1 ||33
|-
|HC La Chaux-de-Fonds|| LNB||- ||- ||- ||- ||- ||7 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2012-2013 || HC Guin Bulls ||  ||26 ||22 ||23 ||45 ||82 ||13 ||7 ||9 ||16 ||36
|-
|2013-2014 || HC Guin Bulls ||  ||22 || 18 || 18 || 36 || 108 || 5 || 1 || 6 || 7 || 18
|-
|2014-2015 || HC Guin Bulls ||  ||18 || 9|| 13|| 22 || 47|| 9|| 4 || 4|| 8|| 30
|-
|2015-2016 || HC Guin Bulls ||  || 8 ||3 ||6 ||9 ||12 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2016-2017 || HC université Neuchâtel ||  || 22 || 13 || 18 || 31 || 54 || 8 || 1 || 5 || 6 || 10
|-
|2017-2018 || HC Guin Bulls || SRL || 31|| 16|| 14|| 30|| 65||1|| 0|| 0|| 0|| 0

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en février 1983
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Viège
Joueur du Young Sprinters Hockey-Club
Joueur du SC Langenthal
Attaquant de hockey sur glace